Supercupa Europei 1973 s-a jucat între Ajax și Milan, Ajax câștigând cu 6-1 la general. Este considerată prima Supercupă a Europei.

Prima manșă

A doua manșă

Referințe

1973 în fotbal
1973